Yongning – dzielnica w prefekturze miejskiej Nanning, w regionie autonomicznym Kuangsi, w Chinach
 Yongning – powiat w prefekturze miejskiej Yinchuan, w regionie autonomicznym Ningxia, w Chinach